

Personnalités

Patronyme 
 (par ordre alphabétique)
 Kay, un pharaon hypothétique de la  ;
 Kay, un fonctionnaire égyptien vivant probablement sous la  ;

 Alan Kay, un informaticien américain ;
 Anna Kay (1999-), une coureuse cycliste britannique ;
 Arthur Kay (1881-1969), un compositeur et acteur américain ;
 Benedict (Ben) James Kay (1975-), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Carlos Silveira da Graca Kay (1988-), un footballeur cap-verdien ;
 Crystal Kay (1986-), une chanteuse japonaise ;
 Daniel Kay (1959-), un poète français ;
 David Paul Kay (1982-), peintre américain d'origine géorgienne ;
 Dianne Kay (1954-), une actrice américaine ;
 Dominic Scott Kay (1996-), un acteur américain ;
 Edward J. Kay (1898-1973), un compositeur et chef d'orchestre américain ;
 George Kay (1891-1954), un footballeur et entraîneur anglais de football ;
 Guy Gavriel Kay, un écrivain canadien ;
 Harold Kay (1926-1990), un animateur radio et acteur français ;
 Jean Kay, un aventurier et écrivain français ;
 Jim Kay, un illustrateur britannique ;
  ;
 Jonathan Kay (1968-), journaliste canadien ;
 Kim Kay (1978-), une chanteuse belge ;
  ;
 Nick Kay (1992-), joueur australien de basket-ball ;
 Robbie Kay (1995-), acteur anglais ;
 Stephen T. Kay, un acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Wanda Kay (1971-), une chanteuse allemande ;

personnage de fiction
 Kay, un chevalier de la Table Ronde dans le cycle arthurien.

Prénom

Pseudonyme 

 Jason Kay, leader et chanteur du groupe Jamiroquai.

Toponymes 

 Kay, un village du Cameroun dans la région du Littoral ;
 Comté de Kay, aux États-Unis.

Autres 
 Legend of Kay, un jeu de PlayStation 2 sorti en 2005
 Kay, une variante de l'Awélé, un jeu de société
 , un fabricant d'instruments de musique, spécialisé en guitares, contrebasses et autres instruments populaires à corde